São José da Coroa Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José da Coroa Grande (ort), Pernambuco, 
 São José da Coroa Grande (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar